378-я стрелковая Новгородская Краснознамённая дивизия — войсковое соединение Красной Армии в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия формировалась с 1 сентября 1941 года в Сибирском военном округе в Ачинске, Минусинске и Абакане Красноярского края на основании директивы НКО СССР № Орг/2/539010 от 11 августа 1941 года и Приказа командующего СибВО № 0051 от 26 августа 1941 года. Срок формирования дивизии был установлен- 15 сентября 1941 года. Личный состав дивизии формировался из военнообязанных Минусинского, Курагинского, Каратузского, Ермаковского, Усинского районов и Хакасской автономной области. Офицерский состав комплектовался из выпускников Ачинского, Киевского и Таллинского военно-пехотных училищ, которые были эвакуированных в Сибирский военный округ. Первоначально формированием дивизии командовал начальник Ачинского военно-пехотного училища, с 20 сентября 1941 года стало прибывать командование дивизии.

13 ноября 1941 года неукомплектованная и недостаточно обученная дивизия погрузилась в эшелоны на станциях Ачинск, Минусинск, Ададым и через Вологду (где довооружалась) направлена на Волховский фронт. К моменту погрузки дивизия была укомплектована винтовками на 4,1 %, станковыми пулемётами на 2,3 %, ручными пулемётами на 9 %, 120-миллиметровых миномётов не имелось, 82-миллиметровыми миномётами на 1,8 %, 50-миллиметровыми миномётами на  2 %, 76-миллиметровыми орудиями на 6 %, 122-миллиметровых гаубиц не имелось, 45-миллиметровыми пушками на 11 %, зенитных пушек не имелось, буссолями на 6,3 %, биноклями на 1,1 %.

В составе действующей армии с 18 декабря 1941 по 13 марта 1945 года.

7 января 1942 года дивизия, развернувшись по берегу Волхова перешла в наступление в ходе Любанской операции, и ей, одной из двух дивизий 59-й армии удалось форсировать Волхов, овладеть первой траншеей, но в этот же день дивизия была выбита и вернулась на исходные. 8 января 1942 года дивизия вновь пошла в наступление, при поддержке роты 163-го отдельного танкового батальона и сумела захватить крохотный плацдарм у деревни Лезно, который потом героически удерживал 47-й отдельный лыжный батальон.

С 13 по 23 января 1942 года вновь пытается форсировать Волхов у Лезно, объединёнными усилиями группировки войск 59-й армии был захвачен плацдарм у Лезно. В этих боях дивизия потеряла около 1000 человек убитыми и более 3500 ранеными.

С 23 января 1942 года дивизия была передана в группе генерала И.Т. Коровникова. 1 февраля 1942 года дивизия начала наступление между деревнями Вергежа и Коломно на деревню Остров, захватила её и, продвигаясь дальше, перерезала шоссе севернее Спасской Полисти. 3 февраля 1942 года дивизия передала занятый рубеж 92-й стрелковой дивизии, а сама начала попытки наступления за шоссе, на деревню Большое Опочивалово. Неоднократные попытки прорвать оборону противника ни к чему не привели, а дивизия понесла большие потери. Атаки Трегубово также результата не принесли.

В начале марта 1942 года дивизия двумя полкам была брошена в бой к опорному пункту Трегубово, севернее Спасской Полисти, для чего полки дивизии были проведены через коридор у Мясного Бора и направлены на север. 11 марта авангард дивизии вышел к дороге между деревнями Сенная Кересть и Глушица, севернее Приютино. Однако части дивизии не успели сосредоточиться, растянувшись на марше на 10 километров, и только один батальон с ходу, без разведки, атаковал дорогу. Контратакой противник быстро выбил успевших занять дорогу бойцов и дивизия не смогла преодолеть позиции неприятеля вдоль рек Полисть и Глушица, через которые проходила дорога, и вступила в затяжные бои севернее Приютино, отбивая в течение марта 1942 года атаки немецких войск. 31 марта 1942 года дивизия (без 1256-го стрелкового полка) была окружена на пятачке полтора на два с половиной километра между реками Полисть и Глушица у ручья Скребельского. Дивизия, теряя бойцов, держалась до 24 апреля 1942 года, и только тогда, насчитывая не более батальона, вместе с присоединившимся полком 4-й гвардейской дивизии, по приказу пошла на прорыв, пытаясь пробиться обратно через шоссе. Навстречу основным силам дивизии наступал 1256-й стрелковый полк, не попавший в окружение, так как действовал отдельно, так 22 марта 1942 года был включён в группу прорыва созданного 19 марта 1942 года кольца окружения вокруг 2-й ударной армии, и до начала апреля 1942 года действовал в горловине прорыва. Первая попытка прорыва не удалась, и тогда остатки дивизии изменили направление выхода и пробились через болото Гажьи Сопки к частям почти окружённой 2-й ударной армии, после чего через коридор у Мясного Бора дивизия была выведена на отдых, пополнение и укомплектование.

Не закончив укомплектование, двумя батальонами дивизия участвовала в организации прорыва к окружённым войскам 2-й ударной армии 23 июня 1942 года. С начала июля 1942 года дивизия находится на плацдарме за Волховом. 10 июля 1942 года дивизия, в результате боя по расширению на север плацдарма 59-й армии, выбила противника из опорного пункта Дымно, ликвидировав, таким образом, выступ в обороне немецких войск у Званки.. Находится на обороне плацдарма вплоть до середины февраля 1943 года, когда была снята с позиций и направлена в распоряжении 54-й армии, но очевидно, что в боях в составе армии не участвовала, будучи в начале марта 1943 года переподчинённой 8-й армии, в составе которой участвовала в Мгинско-Шапкинской операции (19 марта – 2 апреля 1943 года), наступая в первом эшелоне на Карбусель, и в Мгинской операции с 22 июля 1943 года наступая на Поречье, где понесла большие потери и в августе отведена в резерв фронта. В сентябре 1943 года дивизия была подчинена 14-му стрелковому корпусу, в составе которого прошла весь остальной боевой путь, и начала подготовку к участию в Новгородско-Лужской операции.

14 января 1944 года перешла в наступление с плацдарма, ранее намеченного времени, поскольку было обнаружено, что в период артиллерийской подготовки противник отвёл войска с переднего края в глубь своей обороны. За 15 минут до окончания подготовки 1258-й стрелковый полк поднялся в атаку, за ним 1254-й стрелковый полк, что позволило дивизии почти без потерь захватить две линии вражеских траншей.. Продолжив наступление, перерезала шоссе от пристани Муравьи на Подберезье, после чего подошла к этому узлу сопротивления, и 17 января 1944 года взят штурмом. В последующем части дивизии развили наступление в направлении на Сырково, освободили Чечулино, Трубичино и 19 января 1944 года вышли на окраины Новгорода. Воины именно этой дивизии первыми 20 января 1944 года ворвались в Новгород и водрузили знамя 1258-го стрелкового полка над Новгородским кремлём .
Справка: Новгород. Оккупирован 19 августа 1941 г. Освобождён 20 января 1944 г. войсками ВолхФ в ходе Новгородско-Лужской операции:
59 А - 14 ск (генерал-майор Артюшенко Павел Алексеевич) в составе: 191 сд (генерал-майор Бураковский Иван Николаевич), 378 сд (полковник Белов Александр Романович);...Приказом ВГК присвоено наименование Новгородских: 65 сд, 191 сд, 225 сд, 310 сд (полковник Рогов Николай Васильевич), 372 сд, 378 сд...Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника и освобождении Новгорода, приказом ВГК от 20 января 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1983 г. город Новгород за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В ходе дальнейшего наступления, дивизия 26 января 1944 года вышла к Шимску, где вела тяжёлые бои вплоть до окончания первой декады февраля 1944 года, в частности в районе населённого пункта Село, железной дороги Дно — Ленинград, неподалёку от Передольской. После освобождения Луги передана в составе корпуса на Ленинградский фронт и выведена в резерв фронта. В марте 1944 года вновь передана в 59-ю армию и направлена на река Нарву, где участвует в боях на плацдарме в Нарвском районе. С апреля 1944 года переподчинена 42-й армии, находится под Псковом. В июне 1944 года в составе корпуса передана на 1-й Прибалтийский фронт и передислоцирована на подступы к Полоцку, где вступает в бои в ходе Полоцкой операции, действует у Новополоцка, затем продвигается к Дриссе и с 9 по 20 июля 1944 года ведёт напряжённые бои в районе Дриссы, ведёт тяжёлые бои на рубеже реки Сарьянка, продвигаясь к Даугавпилсу, участвует в его освобождении 27 июля 1944 года. Затем дивизия продвигается вдоль Западной Двины, 1 августа 1944 года частью сил переправляется на левый берег в районе Ливаны, и продолжает развивать наступление вдоль реки, 9 августа 1944 года приняв участие в освобождении Екабпилса. 13 августа 1944 года части дивизии, находящиеся на левом берегу Западной Двины были сменена на позициях на рубеже Ванаж - Лычи частями 311-й стрелковой дивизии, и дивизия в полном составе заняла оборону, примыкая левым флангом к Западной Двине , а затем с тяжёлыми боями продолжила наступление к Риге

В начале октября 1944 года была снята с позиций и в составе 4-й ударной армии, совершив марш, сосредоточилась севернее Шяуляя и затем развернулась южнее Ауце, после чего развивает наступление на Акмяне. 21 ноября 1944 года форсирует реку Вента западнее Пампалю. 14 января 1945 года дивизия приняла полосу обороны у 16-й стрелковой дивизии на рубеже Пампалю — Дабес и ведёт там тяжелейшие бои с курляндской группировкой врага

Дивизия была практически полностью уничтожена в боях по блокированию и уничтожению группировки в Курляндии. К концу февраля 1945 года в дивизии оставалось около 2 тысяч человек личного состава. 13 марта 1945 года дивизия была расформирована по решению командования фронтом. Остатки личного состава и военного имущества, а также почётное наименование «Новгородская» и Орден Красного Знамени были переданы в 90-ю гвардейскую стрелковую дивизию

Состав 
 1254-й стрелковый полк
 1256-й стрелковый полк
 1258-й стрелковый полк
 944-й артиллерийский полк
 318-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (с 20.01.1942)
 381-я зенитная батарея (657-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион) (до 25.04.1943)
 661-й отдельный сапёрный батальон
 832-й отдельный батальон связи (832-я отдельная рота связи)
 466-й медико-санитарный батальон
 459-я отдельная рота химической защиты
 495-я автотранспортная рота
 235-я полевая хлебопекарня
 804-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1429-я полевая почтовая станция
 752-я полевая касса Государственного банка

Подчинение

Командиры 
 Дорофеев, Иван Петрович (01.10.1941 - 09.03.1942), полковник (погиб 9 марта 1942 года)
 Лиленков, Георгий Павлович (10.03.1942 - 30.06.1942), полковник, с 30.05.1942 генерал-майор
 Платов, Иван Михайлович (01.07.1942 - 05.08.1943), полковник, с 10.11.1942 генерал-майор
 Аргунов, Николай Емельянович (06.08.1943 - 20.08.1943), генерал-майор
 Белов, Александр Романович (21.08.1943 - 08.01.1945), полковник, с 03.06.1944 генерал-майор
 Скворцов, Василий Власович (09.01.1945 - 13.03.1945), полковник

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 1254-й стрелковый ордена Александра Невского полк
 1258-й стрелковый ордена Александра Невского полк
 944-й артиллерийский ордена Александра Невского полк
 661-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон

Отличившиеся воины дивизии

Память 
 Школьный музей ГОУ средней общеобразовательной школы № 511 Южного административного округа г. Москвы.
 Школьный музей МОУ «Средняя общеобразовательная школа деревни Трегубово» Чудовского района

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба "Память" Воронежского госуниверситета
 Справочники Боевого состава советской армии 1941 - 1945
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 https://respublika-khakasiya.ru/378-ja-strelkovaja-divizija/

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году